Рикардо Браун: Браун, Рикардо Дамиан (род. 1990) — ямайский боксёр.
 Браун, Рикардо Эммануэль (более известен как Kurupt (Карапт); род. 1972) — американский рэпер и актер.